Buttimer ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Buttimer (1938–2017), irische Geographin
 Anthony Buttimer, irischer Fußballschiedsrichter
 Jerry Buttimer (1967), irischer Politiker
 Jim Buttimer (1909–??), irischer Hurling- und Fußballspieler
 Paul Buttimer (* 1966), irischer Boxer